Ерен може да се односи на:

 Ерен (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез
 Ерен (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома